Králíky est un toponyme qui peut désigner :

Králíky, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Králíky, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie